Hans Imhoff è il nome di diverse persone:
Hans Imhoff (imprenditore) (1922-2007), imprenditore tedesco
Hans Imhoff (scrittore) (1939), scrittore tedesco
Hans Walter Imhoff (1886-1971), calciatore svizzero